ТЯЦ — многозначная аббревиатура:
 ТЯЦ — торгово-ярмарочный центр
 ТЯЦ — маркировка благородных металлов: Т — 2017 — год изготовления ювелирного изделия, Я — Восточно-Сибирская Государственная инспекция пробирного надзора, Ц — шифр предприятия (для ОАО «Красцветмет» — буква «Ц»)

См. также 
  — аббревиатура латиницей